Paul Trede ist der Name folgender Personen:

* Paul Trede (Schriftsteller) (1829–1908), deutscher Schriftsteller
 Paul Trede (Schauspieler) (1878–1961), deutscher Schauspieler, Sänger (Bariton) und Theaterintendant